Хуа́н Вэньи́ (, род.6 марта 1991) — китайская спортсменка, гребец, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Хуан Вэньи родилась в 1991 году в уезде Чаоян городского округа Шаньтоу провинции Гуандун. В 2002 году поступила в шаньтоускую спортшколу, в 2009 году вошла в национальную сборную.

В 2010 году Хуан Вэньи завоевала золотую медаль Азиатских игр. В 2012 году Хуан Вэньи в паре с Сюй Дунсян завоевала серебряную медаль Олимпийских игр.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) Китая
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Азиатских игр по академической гребле